Mercedes AMG F1 W06 Hybrid — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Mercedes AMG Petronas F1 Team, разработанный и построенный для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

Результаты выступлений в гонках

Ссылки 
 

Шасси Mercedes Формулы-1
Формула-1 в сезоне 2015